Мосер може да се отнася за:
 Едвард Мосер (р. 1962), норвежки биолог
 Май-Брит Мосер (р. 1963), норвежка биоложка